Roussel est un nom de famille et un élément de toponyme français.

Patronyme 

 Alfred Roussel (1849-1921), indianiste français ;
 Albert Roussel (1869-1937), compositeur français ;
 André-Hubert Roussel (1965-), ingénieur et chef d’entreprise français ;
 Ange Roussel (1888-19??), prêtre catholique français, docteur en philosophie ;
 Ange Roussel (1934-2018), coureur cycliste français;
 Anne Roussel (1960-), actrice française ;
 Antoine Roussel (1989-), joueur de hockey sur glace français ;
 Auguste Roussel, de Méry (1817-1880), poète et fabuliste français ;
 Basile Roussel (19??-1999), homme d'affaires et homme politique canadien ;
 Bruno Roussel (1956-), directeur sportif français ;
 Cédric Roussel (1978-), footballeur belge ;
 Cédric Roussel (1972-), homme politique français ;
 Charles Roussel (1832-1905), haut magistrat et homme de lettres français ;
 Charles Roussel (1861-1936), artiste peintre ;
 Charles Alexandre Louis Roussel de Saint-Rémy (1746-1800), général de division français ;
 Claude Roussel (1655-1735), imprimeur français ;
 Claude Roussel (1930-), sculpteur canadien ;
 Delphine Roussel (19?-), actrice, réalisatrice, productrice, scénariste et monteuse canadienne ;
 Dominic Roussel (1970-), joueur de hockey sur glace canadien ;
  ;
 Éric Roussel (1951-), journaliste et politologue français ;
 Fabien Roussel (1969-), homme politique français ;
 Félix Roussel (1856-1925), avocat, journaliste et homme politique français ;
  ;
 François Xavier Roussel (1770-1807), général de division français ;
 Gaëtan Roussel (1972-), musicien français ;
  ;
 Gérald Roussel (19??-1988), pédagogue et juge de paix canadien ;
 Gérard Roussel (1500-1555), évêque français ;
 Gilbert Roussel (1946-), réalisateur, producteur et écrivain français ;
  ;
 Hélène Roussel (1932-2022), actrice française ;
 Hélène Roussel (1978-), journaliste française ;
  ;
 Hippolyte Roussel (1824-1889), missionnaire français ; 
 Jacques Roussel (1901-1966), acteur français ;
  ;
 J. Alfred Roussel (1921-2015), homme politique canadien ;
 Jean-Claude Roussel (1922-1972), patron de l'industrie pharmaceutique française ;
 Jean-Claude Roussel (1957-), rameur d'aviron français ;
 Jean Charles Roussel (1771-1812), général de brigade français ;
 Jules Roussel (1805-1877), homme politique français ;
 Ker-Xavier Roussel (1867-1944), peintre français, du groupe des Nabis ;
 Léa Roussel (1992-), gymnaste acrobatique française ;
  ;
 Louise Roussel (1991-), voyageuse cycliste
 Maggie Roussel (1975-), poétesse québécoise ;
 Marc Roussel (1957-), photographe, réalisateur et journaliste français ;
  ;
 Mireille Roussel (?-), actrice française ;
 Myriem Roussel (1961), actrice française ;
 Nathalie Roussel (1956-), actrice française ;
 Nelly Roussel (1878-1922), libre penseuse féministe et anarchiste française ;
 Ovide Gabriel Roussel (1788-1871), homme politique français ;
 Paul Roussel (1867-1928), sculpteur français ;
  ;
 Pierre Joseph Alexis Roussel (1758-1815), écrivain français ;
 Pierre-Yves Roussel (1965-), homme d'affaires français
 Philippe Roussel (1945-), informaticien français, créateur avec le professeur Colmerauer du langage de programmation Prolog ;
 Renaud Roussel (1973-), un acteur et mannequin français ;
 Raymond Roussel (1877-1933), écrivain et poète français ;
 Siegfried Roussel Dibong (1938-2016), ingénieur camerounais ;
 Simone Roussel (1893-1974), patineuse artistique française ;
 Simone Roussel, plus connue comme Michèle Morgan (1920-2016), actrice française ;
 Théophile Roussel (1816-1903), médecin et homme politique français ;
 Théodore Roussel (1847-1926), peintre franco-britannique ;
  ;
 Victor Roussel (1880?-1934), garçon de café tué par la police.

Patronyme composé 
 Karine Gautard-Roussel (1984-), coureuse cycliste française

Prénom 

 
 Roussel de Bailleul, aventurier normand du

Toponyme 

 Rivière Roussel, rivière située dans la MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord, au Québec, au Canada ;
 Chérencé-le-Roussel, commune française de la Manche (Basse-Normandie) ;
 Rue Théophile-Roussel, rue située à Paris.

Autres 
 Emie R Roussel Trio, trio québécois de jazz
 Roussel Uclaf, laboratoire pharmaceutique
 Félix Roussel, paquebot français lancé en 1929

Voir aussi 
 Liste des noms de famille les plus courants en France
 Étymologie des patronymes français
 
 
 
 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme français